Patstelling, een bepaalde stelling in het schaken
Pad (frame), ook pat, het uitvalgedeelte van een frame waarin het wiel wordt bevestigd

Pat (Hongarije), een gemeente in Hongarije
Pat (rivier), een rivier in Thailand